Max Dreifuss ancien interné au camp de Gurs
Ruth Dreifuss, femme politique suisse
Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, maladie génétique